Cyamus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Pierre André Latreille 1796. Cyamus ingår i familjen vallöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vallöss
Cyamus

en:Whale louse#Species